Schmelzwerk bezeichnet  

 ein Fabrikgebäude zur Verhüttung von Metallen, siehe Metallurgie
 einen Beschichtungswerkstoff, siehe Email